Кушаков, Андрей Анатольевич (1952—2012) — российский дипломат.
 Кушаков, Сергей Иванович (1956—2016) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.